А́лавере — эстонский топоним:

 Алавере — деревня в волости Ания уезда Харьюмаа, Эстония.
 Алавере — деревня в волости Йыгева уезда Йыгевамаа, Эстония.
 Алавере — деревня в волости Винни уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония.